Фернан Ивтон (, 12 июня 1926 — 11 февраля 1957) — франко-алжирский революционер, член Алжирской коммунистической партии, активный участник антиколониального движения в рядах «Борцов за освобождение». Единственный европеец из числа 198 сторонников ФНО, казнённых французской администрацией за участие в борьбе за независимость Алжира.

Арест 
Фернан Ивтон заложил бомбу на газораспределительном заводе, где работал. Однако агенты политической полиции уже вели слежку за Ивтоном и арестовали его на месте. После нескольких дней жестоких пыток был проведён однодневный «судебный процесс» на котором Фернана Ивтона приговорили к смертной казни. Несмотря на то, что диверсия была специально рассчитан так, чтобы избежать жертв, в пересмотре приговора было отказано, что произошло не в последнюю очередь благодаря направленной против Ивтона газетной травле.

Тогдашние президент республики Рене Коти, президент совета социалист Ги Молле и министр юстиции социалист Франсуа Миттеран подтвердили приговор. Ивтон был гильотинирован в алжирской тюрьме. Других арестованных членов «Борцов за освобождение» удалось спасти от казни только благодаря массовой кампании, в которой участвовали Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и др.

Память 

Улица в алжирском районе Эль-Мадания, где родился и жил Фернан Ивтон, ныне носит его имя.

Коммунисты Франции
Коммунисты Алжира
Революционеры Франции
Революционеры Алжира
Участники войны за независимость Алжира
Профсоюзные деятели Франции
Профсоюзные деятели Алжира
Казнённые революционеры
Казнённые на гильотине во Франции
Казнённые в 1957 году